Itens Digitais são a unidade básica de transação no framework MPEG-21. São objetos digitais estruturados, incluindo uma representação, identificação e metadado padrão. De um modo mais concreto, um Item Digital é uma combinação de recursos como vídeos, trilhas de áudio ou imagens; metadados, como descritores e identificadores; e estrutura para descrever os relacionamentos entre os recursos.

Está tornando-se difícil para usuários lícitos de conteúdo identificar e interpretar os diferentes direitos de propriedade intelectual que estão associados com os elementos de conteúdo multimídia. Por este motivo, novas soluções são exigidas para acesso, entrega, gerenciamento e proteção deste conteúdo.

Declaração de Item Digital

O MPEG-21 pretende facilitar uma grande área das ações envolvento Itens Digitais, assim há a necessidade de uma descrição muito precisa para definição exata que contitui tal item.

MPEG